Jaeschke ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Jaeschke (1874–1918), deutscher Kunsthistoriker und Bibliothekar
 Hans Wolf Jaeschke (1907–1983), deutscher Diplomat

 Lothar Jaeschke (1930–2021), deutscher Maschinenbauingenieur und Industriemanager
 Norbert Jaeschke (1927–2018), deutscher Diplomat
 Otto Jaeschke (1890–1957), deutscher Politiker (NSDAP)
 Paul Jaeschke (1851–1901), Gouverneur des deutschen Schutzgebietes Kiautschou
 Pepa Jaeschke (* 1994), deutsche Fußballspielerin
 Tomasz Jaeschke (* 1959), polnischer Theologe, Autor und Tierschützer
 Walter Jaeschke (1945–2022), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Yannik Jaeschke (* 1993), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Jäschke
 Jeschke